Jackson Stewart (wielrenner), een Amerikaans wielrenner;
Jackson Stewart (personage), een personage uit de televisieserie Hannah Montana.